Aviation (englisch und französisch für Luftfahrt, Fliegerei) steht für:

 Luftfahrt
 Aviation (Cocktail)
 Euro-Aviation, Unternehmen
 Aviation Islands, Antarktika